Френк «Базз» Болл (; 6 березня 1911, Філлмор — 23 січня 1990, Реджайна) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1931 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Нью-Йорк Амеріканс», «Бруклін Амеріканс» та «Бостон Брюїнс».

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Амеріканс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»